Kovář je české příjmení, pochází z povolání kováře. Ženská podoba je Kovářová.

Známí nositelé
 Antonín Kovář (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník
 Bohumil Kovář (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník
 Daniel Kovář (* 1975) – jihočeský archivář a spisovatel
 Dominik Kovář (1805–1890) – český podnikatel a politik z Kuřimi, r. 1848 poslanec Říšského sněmu
 Emanuel Kovář (1861–1898) – český lingvista a etnograf
 František Kovář (1888–1969) – český teolog
 Jakub Kovář (* 1988) – český hokejista
 Jan Kovář (* 1990) – český hokejista
 Jan Kovář (* 1956) – český katolický kněz
 Jan Karel Kovář (1709-1749) – český malíř období rokoka
 Jaroslav Kovář – více různých osobností, viz rozcestník
 Josef Kovář (1901–1966) – český spisovatel pro mládež
 Josef Kowař (Kovář; 1850–1930) – český katolický kněz a probošt
 Jiří Kovář (* 1964) – český golfový funkcionář a politik ODS
 Karel Kovář alias Kovy (* 1996) – český youtuber
 Karel Kovář (* 1942) - český veslař
 Lukáš Kovář (* 1992) – český lední hokejista
 Marián Kovář (* 1993) – český fotbalový útočník či záložník
 Martin Kovář (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník
 Michal Kovář (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník
 Mojmír Kovář (* 1938) – zemědělský inženýr, šlechtitel, aktivista české a moravské menšiny na Slovensku, bývalý čs. politik
 Oldřich Kovář (1907–1967) – český operní pěvec
 Otylie Kovářová-Máchová (1873–1928) – česká politička, pedagožka a sociální pracovnice
 Pavel Kovář (* 1952) – český geobotanik a ekolog
 Přemysl Kovář (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník
 Stanislav Kovář – více různých osobností, viz rozcestník
 Svatopluk Kovář (* 1955) – český fotbalový brankář
 Štěpán Ivan Kovář (* 1976) – český astronom a fotograf
 Václav Kovář (1852–1891) – český rolník a politik, poslanec zemského sněmu
 Vladimír Kovář – více různých osobností, viz rozcestník
 Zdeněk Kovář (rozcestník) – více různých osobností, viz rozcestník

fiktivní postava
 Agent John Francis Kovář – hlavní hrdina stejnojmenné české série sci-fi a fantasy

Externí odkazy 
 

Česká příjmení